John Hiley Addington (1759–1818) – brytyjski polityk, brat  Henry’ego
 John Addington (1914–2005) – brytyjski arystokrata, 7. wicehrabia Sidmouth
 John Addington (ur. 1990) – brytyjski arystokrata, najstarszy syn Jeremy’ego, obecnego wicehrabiego Sidmouth